Аверьянова — русская фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носительницы 

 Аверьянова, Александра (род. 1974) — российский режиссёр-мультипликатор и художник-мультипликатор.
 Аверьянова, Лидия Арсентьевна (род. 1960) — советская гребчиха.
 Аверьянова, Майя Дмитриевна (род. 1994) — российская фристайлистка.
 Аверьянова, Мария Григорьевна (1922—2020) — российский историк, педагог, лектор, краевед.
 
 Аверьянова, Элви Валентиновна (род. 1938) — Заслуженный работник культуры России. См. также